Villarejo steht für:
 Villarejo, eine Gemeinde in der spanischen Provinz La Rioja

Personen:
 Carlos Jiménez Villarejo (* 1935), spanischer Politiker der Podemos und Staatsanwalt